Nieberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrit Nieberg (* 1993), deutscher Springreiter
 Hermann Meyer-Nieberg (1902–1982), deutscher Rechtsanwalt, Landrat des Kreises Minden
 Lars Nieberg (* 1963), deutscher Springreiter
 Michael Nieberg (* 1966), deutscher Journalist und Fernsehproduzent
 Wilhelm Nieberg (1887–1970), deutscher Politiker (DVP, CDU)

Siehe auch:
 Nyberg